Røpke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Røpke (* um 1950), dänischer Badmintonspieler
Kenneth Røpke (* 1965), dänischer Radrennfahrer
 Lene Røpke, Ehename von Lene Køppen (* 1953), dänische Badmintonspielerin
 Marie Røpke (* 1987), dänische Badmintonspielerin